Iznalloz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Iznalloz (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Iznalloz (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar